Św. Barbara z Nikomedii (IV w.) – męczennica
 Św. Barbara Cho Chŭng-i (1782-1839) – męczennica koreańska
 Św. Barbara Han A-gi (1792-1839) – męczennica koreańska
 Św. Barbara Kwŏn Hŭi (1794-1839) – męczennica koreańska
 Św. Barbara Ko Sun-i (1798-1839) – męczennica koreańska
 Św. Barbara Yi Chŏng-hŭi (1799-1839) – męczennica koreańska
 Św. Barbara Kim (1805-1839) – męczennica koreańska
 Św. Barbara Ch’oe Yŏng-i (1819-1840) – męczennica koreańska
 Św. Barbara Yi (1825-1839) – męczennica koreańska
 Św. Barbara Cui Lian (1849-1900) – męczennica chińska
 „Święta Barbara” – obraz Jana van Eycka
 Święta Barbara – film z 2012 roku

Zobacz też 
 St. Barbara
 Santa Barbara
 Sankt Barbara
 Błogosławiona Barbara